Camulus – divinità celtica
 Camulus – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Cratere Camulus – cratere di Europa